Juho est un prénom masculin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1990), joueur finlandais de football
 (né en 1984), pilote de course automobile finlandais
 (1856-1920), homme politique finlandais
 (1860-1936), homme politique finlandais
Juho Eerola (né en 1975), homme politique finlandais
 (1872-1918), homme politique finlandais
 (1888-1918), athlète olympique finlandais
Juho Hänninen (né en 1981), pilote automobile finlandais
 (1876-1961), homme politique finlandais
 (1885-1967), traducteur et professeur finlandais
 (1891-1975), homme politique finlandais
 (1882-1964), coureur cycliste finlandais
Juho Jokinen (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1875-1929), homme politique finlandais
 (1888-1966), femme politique finlandaise
 (né en 1986), accordéoniste et musicien finlandais
 (1890-1951), homme politique finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Juho Koivisto (1885-1975), homme politique finlandais
 (1865-1939), homme politique finlandais
Juho Kuosmanen (né en 1979), scénariste et acteur finlandais
 (1854-1915), homme politique finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de football
 (1852-1913), homme d'affaires finlandais
Juho Lammikko (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1858-1918), homme politique finlandais
 (1861-1941), homme politique finlandais

 (1844-1928), homme politique finlandais
Juho Mielonen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Juho Mikkonen (né en 1990), fondeur finlandais
Juho Niukkanen (1888-1954), homme politique et ministre finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de football
Juho Olkinuora (né en 1990), gardien de but finlandais au hockey sur glace
Juho Kusti Paasikivi (1870-1956), président de Finlande
 (1883-1951), homme politique finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de tennis
 (1895-1958), compétiteur finlandais de voile olympique
 (1887-1938), homme politique finlandais
 (1879-1918), homme politique finlandais
 (1874-1918), homme politique finlandais
Juho Rissanen (1873-1950), artiste peintre finlandais
Juho Sunila (1875-1936), homme d'État finlandais
Juho Vennola (1872-1938), homme d'État finlandais

Voir aussi
Kaarlo Juho Ståhlberg (1865-1952), homme d'État finlandais

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais